Grabiny (Subkarpaten)
 Grabiny (Mazovië)
 Grabiny (district Lipno) - Koejavië-Pommeren
 Grabiny (district Brodnica) - Koejavië-Pommeren

 Grabiny-Zameczek